AIZ est un code qui signifie :
 * .